Bota puede designar:

 Bota, un tipo de calzado que cubre el pie y el tobillo;
Bota de esquí, bota para practicar esquí;
Botas de fútbol, calzado para practicar el fútbol;
Bota de potro, bota del gaucho argentino;
Bota fuerte, bota del gaucho argentino;
Bota mosquetera, bota femenina que se prolonga por encima de la rodilla;
Botas de goma, botas de agua o katiuskas son un tipo de botas impermeables y sin cordones;
 Bota de vino, recipiente de cuero para transportar vino;
 Bota de Jerez, un tipo de barril de vino en el Marco de Jerez;
Bota, antigua medida de capacidad
 Bota de Oro. Trofeo europeo de fútbol;
Bota de Oro de la Major League Soccer, premio que se otorga al máximo goleador de la Major League Soccer;
Bota de Oro (Canadian Soccer League), premio concedido en Canadá, al mejor goleador de la temporada en la liga;
Bota de Ébano, premio al mejor futbolista africano de Bélgica;
 Bota malaya, instrumento de tortura;
Bota Botilde, mascota del popular concurso Un, dos, tres... responda otra vez;
 Bota encima de un zapato:  Polaina.